Babor steht für

 ein deutsches Kosmetikunternehmen, siehe Babor

Babor ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Babor (* 1999), tschechischer Radsportler
 Karl Babor (1918–1964), österreichischer KZ-Arzt
 Valentina Babor (* 1989/1990), deutsche Konzertpianistin